kloaka (biologia) – końcowy odcinek jelita kręgowców
 kloaka (budownictwo) – element kanalizacji; obiekt budowlany